Абалигет () — посёлок(község) в медье Баранья в Венгрии.

История 
Считается поселением кельтского происхождения. Основано в XI веке родом Аба (отсюда и название «Абалигет»). В годы турецкой оккупации эта местность была опустошена.

В 1748 году необитаемая деревня была заселена немцами и венграми. В 1910 году здесь насчитывалось 727 жителей (551 немцев и 176 венгров). После Второй мировой войны большинство немцев уехало; при переписи 2005 года лишь 5 человек указали себя как «немцев».

Население

Примечания